Mahora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mahora (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Mahora (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete,